Sázava může znamenat více věcí:

vodní tok
 Sázava – česká řeka ústící do Vltavy v Davli u Prahy
 Moravská Sázava – moravská řeka

obce
 Sázava (okres Benešov) – město v okrese Benešov (na řece Sázavě)
 Sázavský klášter – klášter ve městě Sázavě
 Sázava (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Sázava (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou

části obcí
 Sázava (Nový Rychnov) – část obce Nový Rychnov v okrese Pelhřimov
 Sázava (Davle) – část obce Davle v okrese Praha-západ u soutoku Sázavy a Vltavy, též katastrální území Sázava u Davle.
 Sázava u Petrova – katastrální území místní části Chlomek v obci Petrov v okrese Praha-západ, sousedí se Sázavou u Davle.

příjmení osob
 Zdeněk Sázava (1931–2017) – český teolog, pedagog, publicista, překladatel a duchovní Církve československé husitské

Odkazy

Externí odkazy